Мор — англійське, нідерландське, німецьке прізвище.

 Антоніс Мор
 Катайр Мор 
 Отто Христіан Мор
 Томас Мор

Див. також 
 Мор (значення).

Англійські прізвища
Нідерландські прізвища
Німецькі прізвища